Il National Invitation Tournament 1945 fu l'ottava edizione del torneo. Venne vinto dalla DePaul University; miglior giocatore fu George Mikan.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Ray Meyer

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1945
1945